Název Hlubocký potok má více vodních toků:

 Hlubocký potok (přítok Bečvy) – levostranný přítok Bečvy v okrese Přerov
 Hlubocký potok (přítok Brslenky) – levostranný přítok Brslenky v okrese Kutná Hora
 Hlubocký potok (přítok Březnice) – pravostranný přítok Březnice v okresech Zlín a Uherské Hradiště
 Hlubocký potok (přítok Ulrichsgrünbachu) - pravostranný přítok Ulrichsgrünbachu v okrese Domažlice a v Německu